Neudorfer Weg steht für:
 Neudorfer Weg (Boxberg/O.L.), siehe Liste der Kulturdenkmale in Boxberg/O.L. #Klein-Radisch
 Neudorfer Weg (Wittichenau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wittichenau
 Neudorfer Weg (Wittmund), siehe Liste der Baudenkmale in Wittmund